Лубовский — фамилия.

Известные носители 

 Лубовский, Владимир Иванович (1923—2017) — российский психолог, дефектолог, доктор психологических наук, профессор, действительный член АПН СССР.
 Лубовский, Дмитрий Владимирович (род. 1965) — российский специалист в области психологии и педагогики, профессор.